La Serie A1 femminile FIPAV 1988-89 fu la 45ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano femminile organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dalla Teodora Ravenna, al suo nono scudetto consecutivo.

Classifica

Risultati

Tabellone

Play-off Scudetto

Fonti

Pallavolo nel 1988
Pallavolo nel 1989
 1988-1989